Линн Афенду́лис (; род. 3 ноября 1958, США)— американский политик-республиканец, член Палаты представителей Мичигана. Заявила о своём участии в выборах в Палату представителей США в 2020 году.

Биография

Ранние годы, семья и образование 
Родилась в семье Кларка Джона Афендулиса (1928—2016) и Кэти Теодор. Её предки прибыли в США из Греции и Турции. Родители отца, Иоаннис Афендулис и Стелла Гаврилидис, иммигрировали в США из турецкого города Орду во время геноцида греков. Трое из четырёх детей погибли во время марша смерти из Орду в Константинополь (сегодня — Стамбул), что произошло после того, как Иоаннис Афендулис отправился в США, чтобы подготовиться к новой жизни для своей семьи. Они воссоединились и переехали в Гранд-Рапидс (Мичиган). Впоследствии в семье родилось ещё пятеро детей, среди которых Кларк был самым младшим. Его детские годы пришлись на период Великой депрессии. Работал в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Являлся президентом местного отделения Американо-греческого прогрессивного просветительского союза (AHEPA).

Окончила среднюю школу в Форест-Хилсе.

В 1976—1978 годах посещала Университет Майами (Огайо). Окончила Университет штата Мичиган с степенью бакалавра журналистики (1981).

Карьера 
Работала репортёром в газетах «The Grand Rapids Press» (1981—1987) и «The Tampa Tribune» (1987—1989), PR-менеджером и коммуникатором в компании Bay Plaza (1989—1991), консультантом в компании The Greystone Group (1995—2002), директором по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью в компании Universal Forest Products (2003—).

С 2019 года — член Палаты представителей Мичигана.

В июле 2019 года лично посетила государственную границу между США и Мексикой, после чего сказала о том, что с нетерпением ожидает увидеть как можно больше оградительных сооружений Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в пограничной зоне. Политик заявила, что решила поехать в Эль-Пасо и Альбукерке потому, что у неё было много вопросов относительно того, как она будет голосовать по проблеме иммиграции в случае её избрания в Конгресс США. Она также указала на то, что сотрудники ICE остро нуждаются в дополнительных ресурсах. В целом придерживается сбалансированного подхода к обеспечению безопасности на границе. По её мнению, риторика в отношении иммигрантов должна быть смягчена, а к кризисной ситуации на границе нужно подходить с состраданием.

Личная жизнь 
Имеет сына и дочь.

Исповедует греческое православие. Является членом приходского совета Греческой православной церкви Святой Троицы.

Бывший член Палаты представителей Мичигана и бизнесмен Крис Афендулис приходится ей троюродным братом.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Мичиган
Выпускники Университета Майами (Огайо)
Члены Республиканской партии США от Мичигана
Члены Палаты представителей Мичигана
Журналисты США